Ел Бермехо има више значења:

 Ел Бермехо (Алфахајукан), насеље у савезној држави Идалго у Мексику
 Ел Бермехо, Ла Мескитера (Гвадалупе), насеље у савезној држави Закатекас у Мексику